Panzerfaust:
 Panzerfaust — немецкое противотанковое оружие (гранатомёт).
 Panzerfaust 3 — немецкий ручной противотанковый гранатомёт.
 Panzerfaust 44 — немецкий ручной противотанковый гранатомёт.
 Panzerfaust — альбом «Darkthrone» 1995 года.

См. также 
 Panzer
 Панцирь
 Панцерфауст (значения)